Список альбомов №1 в США в 1997 году — включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1997 году, в котором учитываются наиболее продаваемые альбомы исполнителей США, как на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты), так и в цифровом формате (mp3 и другие). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard 200 (Топ 200 журнала Billboard).

История

Список альбомов №1

Примечания

См. также 
1997 год в музыке

Ссылки 
Топ 100 позиций Billboard Top 200 

Чарты Billboard 1997 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 1997 года